Премия «Магритт» лучшему режиссёру () — одна из кинематографических наград, предоставляется с 2011 года бельгийской Академией Андре Дельво в рамках национальной кинопремии «Магритт». Присуждается кинорежиссеру, который своим творчеством достиг значительных успехов в бельгийской киноиндустрии. Лауреатом первой премии «Магритт» стал в 2011 году Жако ван Дормель за лучшую режиссерскую работу в фильме «Господин Никто».

Победители и номинанты 
Ниже приведен список фильмов, получивших эту премию, а также номинанты.  и жирным шрифтом

2010-е

Примечания

Ссылки 
 
 
 Премия «Магритт»  на AlloCiné

Режиссёр
Премии за режиссуру